

1941 
Jeune garçon à la langouste (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Femme assise dans un fauteuil (), huile sur toile, collection particulière
Femme assise dans un fauteuil (), huile sur toile (), collection particulière
Étude pour L'Aubade : femme nue étendue les bras derrière la tête (), pastel gras sur papier (), Musée national Picasso-Paris
Dora Maar au chat, huile sur toile (), collection particulière
 Dora Maar assise dans un fauteuil, Pinakothek der Moderne, Allemagne
Nature morte, huile sur toile (), Lille Métropole Musée d'Art moderne, d'Art contemporain et d'Art brut, Villeneuve-d'Ascq
Nusch Éluard, huile sur toile (), Centre Pompidou, Paris
Tête de Dora Maar (Dora Maar), sculpture en bronze, signée C. Valsuani Cire perdue

1942 
Nature morte au panier de fruits et aux fleurs (), huile sur toile (), collection particulière
Tête de taureau, selle de cuir et guidon de métal (), Musée national Picasso-Paris
Tête de taureau, bronze (édition 1/2 et 2/2), (), collections particulières

1943 
Nature morte aux fleurs et au compotier (), huile sur toile ), collection particulière
Vase de fleurs et compotier (), huile sur toile ), collection particulière
Buste de femme, fragment de nappe en papier imprimé, déchiré et brûlé (), Musée national Picasso-Paris
Buste de femme, sculpture en carton, ficelle, fil de fer, papier et traits de crayon (), Musée national Picasso-Paris
Coq, papier déchiré d'un paquet de cigarette Celtique (), Musée national Picasso-Paris
La Femme à l'orange ou La Femme à la pomme (), sculpture en bronze, épreuve unique, fonte, édité avant  (), Musée national Picasso-Paris
Femme assise en robe grise, collection Marina Picasso
Femme en buste de profil, fragment de nappe en papier imprimé avec traits au crayon graphite (), Musée national Picasso-Paris
Feuille de platane, papier déchiré et plié d'un paquet de cigarettes Celtique (), Musée national Picasso-Paris
Gant, papier déchiré et griffé (), Musée national Picasso-Paris
Masque, papier déchiré et brûlé (), Musée national Picasso-Paris
Petite fille, papier déchiré d'un paquet de cigarettes Celtique (), Musée national Picasso-Paris
Le Rocking-chair, huile sur toile (), Centre Pompidou
Tête d'homme, papier déchiré avec traits au crayon graphite (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme, gouache sur papier marouflé sur toile (), Lille Métropole - musée d'Art moderne, d'Art contemporain et d'Art brut, Villeneuve-d'Ascq
Tête de chien, papier déchiré, brûlé et froissé (), Musée national Picasso-Paris
Tête de chien, papier déchiré et brûlé (), Musée national Picasso-Paris
Tête de mort, papier déchiré et griffé (), Musée national Picasso-Paris
Tête d'oiseau, papier déchiré (), Musée national Picasso-Paris
L'Homme au mouton, bronze, fonderie C. Valsuani (), Musée national Picasso-Paris

1944 
Buste de femme au chapeau bleu (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Nature morte (), huile sur toile, collection particulière
Nu couché et femme se lavant les pieds (), huile sur toile, collection particulière
Femme en bleu (), huile sur toile (), Centre Pompidou, Paris
Nature morte au pichet, verre et orange (), huile sur toile (), Musée Picasso, Málaga
Plant de tomates (), huile sur toile, collection particulière
Tête de femme, sculpture en bronze, épreuve unique, fonte avant 1944 (), Musée national Picasso-Paris

1945 
Pichet et squelette (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Nature morte au crâne, poireau et pichet (), huile sur toile (), Musée Picasso, Málaga
Plant de tomates (), huile sur toile, collection particulière
La Casserole émaillée, huile sur toile (), Centre Pompidou, Paris
Portrait de Max Jacob
Vénus au gaz, brûleur de fourneau au gaz, dressé à la verticale, collection particulière

1946 
Portrait de Françoise (22-), crayon graphite sur papier (), Musée national Picasso-Paris
Portrait de Françoise (), crayon graphite sur papier (), Musée national Picasso-Paris
Femme dans un fauteuil (Françoise Gilot) (), huile sur toile (), Musée Picasso, Málaga
Femme allongée (), huile sur toile, collection particulière
Chouette dans un intérieur (), huile sur contreplaqué (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme (Portrait de Françoise) (-), huile sur toile, collection particulière
Crâne, oursins et lampes sur une table
Faune blanc jouant de la diaule, peinture oléo-résineuse et fusain sur vélin d'Arches ocre (), Musée Picasso, Antibes
Femme dans un fauteuil, Musée Picasso Malaga
Motifs informels, Fondation Almine et Bernard Ruiz Picasso.
Tête d'animal, galet incisé (), collection particulière
Tête de faune, fragment de céramique gravé (), collection particulière
Visage, galet incisé (), collection particulière
Visage, galet incisé (), collection particulière
Visage, galet incisé (), collection particulière
Visage, galet incisé (), collection particulière
Visage, galet incisé (), collection particulière
Visage, fragment d'os gravé (), collection particulière
Visage en fore de poire, galet incisé (), collection particulière

1947 
Femme au chapeau vert (), huile sur toile, collection particulière
Vase : femme à l'amphore (-), sculpture en terre blanche, éléments tournés, modelés et assemblés, décor aux engobes et émail blanc, incisions, patine après cuisson (), Musée national Picasso-Paris
Ulysse et les sirènes , Musée Picasso, Antibes

1948 
Lettre décorée d'une tête de femme (), terre rouge, décor aux engobes et émail blanc mélangé à la terre sous couverte au pinceau (), Musée national Picasso-Paris
Portrait de Stéphane Mallarmé (), sanguine sur papier (), Palais du Roure, Avignon
Femme au chignon dans un fauteuil (), huile sur toile, collection particulière
La Cuisine (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Claude en marron et blanc, huile sur contreplaqué (), Collection Christine Ruiz Picasso
Chouette, céramique peinte et émaillée, plat rectangulaire, série de 200 (30 × 37 cm), collection particulière
Femme enceinte, sculpture en bronze, fonderie C. Valsuani (), Musée national Picasso-Paris
Petite femme enceinte, sculpture en bronze, fonderie E. Godard (), Musée national Picasso-Paris
Tête de jeune femme, pointe sèche, épreuve sur vélin du Marais, issue de l'ouvrage Vingt poèmes de Gongora, Institut national d'histoire de l'art, collection Jacques Doucet.

1949 
Lastre ovale décorée d'un visage (-), terre blanche, décor aux engobes et émail blanc sous couverte au pinceau (), Musée national Picasso-Paris 
Claude à deux ans (), huile sur toile, collection particulière
Chouette (30 décembre), sculpture en terre blanche, pièce tournée ; décor aux engobes, émail blanc, incisions, sous couverte au pinceau (), Musée national Picasso-Paris
La Colombe de la paix, Musée d'Art moderne de Paris
Femme à la mantille, terre blanche avec décor aux engobes, Musée national Picasso-Paris
Vase : femme, terre blanche, pièce tournée et modelée, décor à l'engobe noir (), Musée national Picasso-Paris

1950 
La Chèvre, sculpture en plâtre, panier d'osier, pots en céramique, feuille de palmier, métal, bois et carton (), Musée national Picasso-Paris
Les Demoiselles des bords de la Seine d'après Courbet, huile sur contreplaqué (), Kunstmuseum, Bâle
La Femme enceinte,  état, sculpture en plâtre avec armatures métalliques, bois, vaisselle de céramique et cruche en poterie (), Museum of Modern Art, New York 
Fragment de pignate décoré d'un visage, terre rouge, décor au crayon (), Musée national Picasso-Paris 
Fragment de pignate décoré d'un visage, terre rouge, décor au crayon (), Musée national Picasso-Paris 
Fragment de pignate décoré d'un visage, terre rouge, décor au crayon (), Musée national Picasso-Paris 
Grand vase aux danseurs et aux musiciens, terre rouge, estampage sur matrice en plâtre (), Musée d'art et d'histoire, Saint-Denis
L'Homme au mouton (), sculpture en bronze, fonderie C. Valsuani (-), (), Musée national Picasso-Paris
Musicien assis, croûte de terre blanche découpé et pliée, décor aux engobes et incisions (), Musée national Picasso-Paris 
Petite Fille sautant à la corde, sculpture en plâtre, morceaux de céramique, panier d'osier, moule à gâteau, chaussures, bois et fer (), Musée national Picasso-Paris
Petite Fille sautant à la corde, sculpture en bronze, fonderie C. Valsuani (), Centre Pompidou
Vase aux danseuses, céramique

Voir aussi 
 Picasso. Au cœur des ténèbres (1939-1945)

Références 
 Pour les références bibliographiques complètes, voir l'article principal Liste des œuvres de Pablo Picasso

Picasso
Œuvre des années 1940